Янси:

Топонимы 
 Янси (Наварра) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, в провинции Наварра.
 Янси (округ, Северная Каролина) — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США
 Янси (Янцзян) — уезд городского округа Янцзян провинции Гуандун, Китай

Персоналии 
 Янси, Джимми (1898—1951) — афроамериканский джазовый пианист, композитор и поэт-песенник, первым получивший известность в жанре буги-вуги.
 Рик Янси — американский романист.

Прочее